O XO (The Children's Machine), anteriormente conhecido pelos codinomes Laptop de 100 dólares e 2B1, ou ainda Laptop das crianças, foi um projeto de inclusão digital desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Consistiu em um projeto educacional para a criação de um laptop barato com o objetivo de difundir o conhecimento e novas tecnologias a todas as crianças do mundo.

Iniciativa anunciada por Nicholas Negroponte, presidente de OLPC. Essa foi uma tecnologia proposta a revolucionar a educação, disponibilizando computadores a um custo de U$100,00, tendo como alvo os países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, que haveria demostrado interesse no projeto.

Sua fabricação teria ficado a cargo da empresa taiwanesa Quanta Computers – maior fabricante global de laptops – e tido início no segundo trimestre de 2007.

Especificações técnicas
Em 13 de maio de 2007. As características apresentadas estão sujeitas a alterações.

Características físicas: 
242mm × 228mm × 30mm
menos de 1.5kg
laptop conversível com display pivotante e reversível; caixa resistente à poeira e umidade

Eletrônica embarcada: 
 CPU/fabricante e modelo: AMD Geode LX-700@0.8W
 CPU/velocidade do clock: 433 Mhz
 Compatibilidade: X86/X87-compatível, MMX, 3DNow!
 Chipset: AMD CS5536 South Bridge
 Memória: 256MB DRAM
 Data rate: Dual – DDR333 – 166 Mhz
 Firmware: 1024KB SPI-interface flash ROM; LinuxBIOS open-source BIOS
 Armazenamento: 1024 MiB SLC NAND flash

Display: 
 Interface: Cristal líquido, 19cm(7,5") diagonal, dual-mode TFT
 Área visível: 152.4 mm × 114.3 mm
 Resolução: 1200 (H) × 900 (V); 200 dpi
 Display mono: Alta resolução, modo refletivo monocromático (1200 x 900)
 Display em cores: resolução-padrão, quincunx-sampled, modo transmissivo em cores (800 x 600)
 Chip especial DCON, que habilita o deswizzling e o anti-aliasing no modo em cores, ao mesmo tempo que habilita o display a permanecer ativo com o processador suspenso.

Periféricos integrados: 
 Teclado: 70+ teclas, 1,2mm de curso; montagem 'key-switch' selada de membrana de borracha
 Imagens de Layouts - US International, Thai, Arábico, Espanhol, Português, Nigeriano, Francês
 Teclas de Cursor: conjunto de cinco teclas; quatro teclas direcionais mais Enter
 Touchpad: Dual capacitivo/resistivo; suporta modo de escrita
 Áudio: Analog Devices AD1888, codec de audio AC97-compatível; stereo, com dois alto-falantes internos; monofônico, com microfone interno e usando o Analog Devices SSM2211 para amplificação de áudio
 Sem-fio: Marvell Libertas 88W8388+88W8015, compatível com a norma 802.11b/g; duas antenas coaxiais ajustáveis
 Indicadores de estado: energia, bateria, Wi-Fi; fechado/aberto
 Câmara de vídeo: resolução de 640x480, 30 fps

Conectores externos: 
 Alimentação: entrada DC de 2 pinos, em uso 10 a 20 V, pode trabalhar em -40 a 39 V
 Saída de linha: tomada stereo padrão (3 pinos) chaveada de 3,5mm
 Microfone: tomada mono padrão(2 pinos) chaveada de 3,5mm; modo de entrada selecionável por sensor
 Expansão: 3 conectores Type-A USB-2.0; entrada para cartão MMC/SD (até 16GB)
 Consumo máximo: 1000 mA (total)

Bateria: 
 Tipo: 5 pilhas, 6V montadas em série
 Caixa rígida fechada; removível pelo usuário
 Capacidade: 22,8 W-hora
 Tipo: NiMH
 Proteção do invólucro: Invólucro integrado com identificação
 Sensor térmico integrado
 Limitador de corrente polifusível integrado
 Vida útil: pelo menos 2.000 ciclos carga-descarga

BIOS/loader:
 LinuxBIOS; Open Firmware é usado como o bootloader.

Especificações ambientais: 
 Temperatura: algo entre as exigências típicas de laptop e especificações Mil; valores exatos ainda não estabelecidos;
 Humidade: Semelhante ao item temperatura. Quando fechada, a unidade deve ser suficientemente vedada, de maneira que as crianças não precisam se preocupar com chuva ou poeira;
 Variação de altitude: -15m a 3.048m (14.7 a 10.1 psia) (em funcionamento), -15m a 12.192m (14,7 a 4,4 psia) (desligado);
 Choque 125g, 2ms, meia-onda (em funcionamento) 200g, 2ms, meia-onda (desligado)
 Vibração aleatória: 0,75g zero-pico, 10Hz a 500Hz, taxa de varredura de 0.25 oct/min (em funcionamento); 1,5g zero-pico, 10Hz to 500Hz, taxa de varredura de 0,5 oct/min (desligado)
 Paredes plásticas de 2mm (1,3mm é a espessura típica na maioria dos sistemas).

Exigências regulatórias: 
 As exigências usuais americanas e européias de IEM/CEM serão atingidas
 Tanto o laptop quanto todos os acessórios fornecidos pela OLPC estarão completamente de acordo com as diretivas UL (Underwriters Laboratories Inc., EUA) e RoHS (Restriction of Hazardous Substances, UE).

O projeto do equipamento vem do designer industrial suíço Yves Béhar.

Produção

A produção em massa está prevista para outono 2007. Seguintes países se comprometeram: Argentina (500.000), Brasil (250.000), Líbia (1.200.000), Nigéria (1.000.000), Ruanda, Uruguai (100.000) e Peru (40.000).

Projetos semelhantes

 A Intel anunciou um projeto semelhante, chamado de "Descubra o PC" (em inglês, "Discover the PC"), "Eduwise" ou ainda, "Classmate PC" voltado à construção de um computador portátil (com custo estimado em 400 dólares americanos) vendidos aos governos de países sub-desenvolvidos para distribuição àqueles que não tem acesso à tecnologia.
 Outras empresas como a Asiatotal.net resolveram concorrer com a OLPC com o computador iT, que tem 14 teclas patrocinadas (no teclado), viabilizando a distribuição gratuita para pessoas em todo mundo que não tenham acesso à internet.
 Outro projeto semelhante foi criado pela VIA Technologies sob o nome de "pc-1 Initiative".
 A AMD começou a produzir em 2004 um computador simplificado voltado a um público de menor poder aquisitivo, chamado de Personal Internet Communicator (ou PIC). O cancelamento de sua produção foi anunciado em 13 de novembro de 2006.
 O governo Português, em colaboração com a Intel, está a patrocinar a distribuição de computadores Magalhães às crianças do primeiro ciclo do ensino básico.

Ver também
 Inclusão digital
 David Cavallo
 Marcelo Tosatti

Referências

Ligações externas
Best Laptops For Medical Schools
 Página oficial do projeto
 Página oficial do projeto em inglês
 Perguntas freqüentes (FAQ) do projeto
 Wiki do projeto
 OLPC News (em inglês) – blog não-oficial com notícias, comentários e discussão sobre o 2B1.
 Uma Análise do projeto (em português). Conjunto de artigos sobre o laptop (entre outros assuntos) de uma perspectiva pedagógica e social. Hardware, software, pedagogia, implicações sociais e a questão da mobilidade em educação são discutidos.

Ensino
Laptops
Software livre
Hardware livre